Cucù – gioco di carte
 Cucù – variante popolare del nome del cuculo
 Orologio a cucù – modello di orologio